Amadeus steht für:

 Amadeus (Vorname) – für Namensträger siehe dort
 Komet (Schiff, 1969), als Yacht unter dem Namen Amadeus eingesetzt
 Amadeus (CRS), Flugbuchungssystem der Amadeus IT Group
 Amadeus Brilliant, Flusskreuzfahrtschiff auf der Donau (2011)
 Amadeus Salzburg, ein Ausflugsschiff auf der Salzach bei Salzburg
 Amadeus Salzach Insel Bar, ein in Salzburg im Fluss vertäut liegender Schiffsrumpf mit Gastlokal
 einen Fork der ORBIS (Unternehmensdatenbank), der nur europäische Firmen enthält

Unternehmen:
 Amadeus IT Group, europäisches Softwareunternehmen
 Amadeus Germany, die deutsche Hauptniederlassung der Amadeus IT Group
 Amadeus Fire, börsennotierter Personaldienstleister
 Amadeus Flugdienst, eine ehemalige deutsche Fluggesellschaft
 eine ehemalige österreichische Buchhandelskette, seit 2005 Thalia (Buchhandel)

Kunst und Kultur:
 Amadeus Austrian Music Award, österreichischer Musikpreis
 Amadeus Band, serbische Band
 Amadeus Guitar Duo, kanadisch-deutsches Gitarrenduo
 Amadeus-Quartett, Streichquartett
 Stiftung Amadeus, gemeinnützige Stiftung in der Schweiz, betreibt den Amadeus Verlag
 Amadeus (Drama), Theaterstück von Peter Shaffer (1979)
 Amadeus (Film), US-amerikanischer Spielfilm (1984)

Siehe auch:
 Lake Amadeus, australischer Salzsee